Převáděč nebo převaděč má různé významy:

 převáděč (právo) – člověk, který zpravidla za odměnu doprovází jiné osoby při zpravidla ilegální cestě přes hranice
 převáděč (radiokomunikace) – zařízení schopné současně přijímat signál na jednom kmitočtu a současně jej vysílat na jiném
 převáděč (informatika) – program, který podle zadaného algoritmu převádí vstupní informaci do jiné podoby

Podobné názvy 
 Přivaděč

Reference